Clair de Lune steht für:

 Gedicht (1869) von Paul Verlaine
 Novelle (1881) von Guy de Maupassant, siehe Weil der Mond schien
 3. Satz der Suite bergamasque (1890) von Claude Debussy
 5. Satz (Adagio molto espressivo) aus der 2. Suite, op. 53, von '24 Pièces de Fantaisie en quatre suites' von Louis Vierne

Siehe auch:

 Au Clair de Lune, Gedicht (1950er Jahre) von John Fowles
 Au clair de la lune, französisches Volkslied